Idema steht für:

 Idema-Bausteine, siehe Josef Dehm

Idema ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Idema (* 1985), kanadischer Eishockey- und Pokerspieler
 David Cole Idema (* 1950), US-amerikanischer Musiker
 Jonathan Idema (1956–2012), ehemaliger Unteroffizier für Sondereinsätze der Reserve der U.S. Army

IDEMA steht für:
 International Disk Drive Equipment and Materials Association, ein Verband

IDEMA